Het Europese kampioenschap allround in 1928 werd van 21 tot 22 januari 1928 verreden in het Frogner Stadion in Oslo.

De titelverdediger was de Noor Bernt Evensen, die in 1927 Europees kampioen werd op de ijsbaan Östermalms Idrottsplats in Stockholm. De Fin Clas Thunberg werd voor de tweede keer kampioen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1928
Langebaanschaatsen in 1928
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1928